The Bleeding () — четвёртый студийный альбом американской брутал дэт-метал-группы Cannibal Corpse. Это последняя пластинка группы, записанная с Крисом Барнсом и первая с гитаристом Робом Барреттом. Выпущен в 1994 году лейблом Metal Blade Records. Считается самым успешным из всего творчества группы.

Список композиций 
Все тексты написаны Крисом Барнсом.

Участники записи 
Cannibal Corpse
 Крис Барнс — вокал, лирика
 Джек Оуэн — гитара
 Алекс Уэбстер — бас-гитара
 Пол Мазуркевич — ударные
 Роб Барретт — гитара

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома 
 The Bleeding на discogs.com 

Альбомы Cannibal Corpse
Альбомы Metal Blade Records
Альбомы, спродюсированные Скоттом Бёрнсом